Sarcoxie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sarcoxie Township (Kansas)
 Sarcoxie Township (Missouri)